Soisy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Soisy-Bouy, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Soisy-sous-Montmorency, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 

 Soisy-sur-École, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Soisy-sur-Seine, departementet Essonne i regionen Île-de-France,